peut désigner :
  d'artillerie de campagne de la  d'infanterie (Empire allemand)
  de cavalerie de la  d'infanterie (Empire allemand)
  d'infanterie de la  d'infanterie (Empire allemand)
  de Landwehr de la  de réserve (Empire allemand)
  (Allemagne)
  (Allemagne)
  d'infanterie (Australie)
  (Espagne républicaine)
  (États-Unis)
  aéroportée de la  parachutiste (France)
  d'infanterie de la  d'infanterie (France)
  d'infanterie coloniale de la  d'infanterie coloniale (France)
  (Inde britannique)
  (Inde britannique)
  (Pologne)
  (Royaume-Uni)
  (Royaume-Uni)
  (Royaume-Uni)
  (Russie)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)